Чемпіонат Албанії 1960 — 23-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном всьоме став Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1960
Албанія